Fatica – in medicina, sensazione di stanchezza
 Fatica – nella scienza dei materiali, fenomeno meccanico

Persone 
 Osvaldo Fatica – calciatore italiano
 Ottavio Fatica – traduttore e insegnante italiano

Altri progetti